Okręty US Navy o nazwie USS „Sitka”

 Pierwszy USS „Sitka” (PF-94), fregata patrolowa przemianowana na USS „Milledgeville” (PF-94) w 1944 roku, podczas budowy.
 Drugi USS „Sitka” (APA-113) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1945-1946.

Sitka